En Pologne, Boczki peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
Boczki, un village du powiat de Łowicz,
Boczki, un village du powiat de Zduńska Wola,
Boczki, un village du powiat de Zgierz.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Boczki, un village du powiat de Łowicz.